Pere Sanxes o Pere el d'Osca (1069 - Vall d'Aran, 1104) fou rei d'Aragó i Pamplona com a Pere I (1094-1104) i comte de Ribagorça i Sobrarb (1085-1104).

Família 
Fill primer del rei Sanç I d'Aragó i Pamplona i Isabel d'Urgell. Fou el germanastre gran dels futurs reis Alfons el Batallador i Ramir el Monjo.

Es va casar en primeres núpcies el 1086 a Jaca amb Agnès d'Aquitània, filla de Guillem VIII d'Aquitània i la seva tercera esposa Hildegard de Borgonya. D'aquesta unió va néixer:
 l'infant Pere d'Aragó (?-1104), casat amb Maria Díaz de Vivar
 la infanta Isabel d'Aragó (?-1103)

En segones núpcies es casà el 16 d'agost de 1097 a Osca amb Berta de Savoia, filla del comte Pere I de Savoia i Agnès de Poitou. D'aquesta unió no tingueren fills.

Joventut 
El 1089 el seu pare li va cedir el comtat de Ribagorça i Sobrarb, per conquerir la ciutat de Montsó, que també li fou concedida. S'hi va establir com a rei de Montsó en 1092, per consolidar les fronteres del seu territori.

Regnat 

Va ascendir al tron d'Aragó i Navarra el 4 de juny de 1094, a la mort del seu pare. Va continuar l'expansió central i oriental, i va arribar fins a la serralada d'Alcubierre i els Monegres. El 1095 va conquerir Osca, després de derrotar el cabdill Ahmed II Ibn Yusuf al-Mustain de Saragossa a la batalla de les planes d'Alcoraz.

Va lluitar al costat de Rodrigo Díaz de Vivar a la Batalla de Bairén, a Gandia el 1097. El 1101 va prendre Barbastre i Sarinyena i va posar setge a les ciutats de Saragossa i Tamarit de Llitera el 1104. Amb aquestes conquestes va consolidar la supremacia militar de les tropes cristianes sobre les musulmanes; va morir el 27 de setembre de 1104 a la Vall d'Aran.

Títols i successors 

 A 1076: Ego Petrus, filius Sancii Aragonensium regis, filii Ranimiri regis

 A 1098: Ego Petrus Sangiz dei gracia aragonensium et pampilonensium rex (…) ego Petro Sangiz

 A 1100: Ego Petrus Sancii Dei gratia rex Aragonensium vel Pampilonensium

|-

Referències

Enllaços externs 

 Heraldo de Aragón: Identificada genéticamente la primera dinastía de los Reyes de Aragón

Reis de Navarra de la dinastia Ximena
Reis d'Aragó de la dinastia Ximena
Comtes de Ribagorça de la dinastia Ximena
Comtes de Sobrarb de la dinastia Ximena
Morts a l'Aran
Persones de la província d'Osca